Doncourt peut désigner :
 Doncourt-lès-Conflans, commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
 Doncourt-lès-Longuyon, commune française, située dans le département de Meurthe-et-Moselle et la région Lorraine.
 Doncourt-aux-Templiers, commune française, située dans le département de la Meuse et la région Lorraine.
 Doncourt-sur-Meuse, commune française, située dans le département de la Haute-Marne et la région Champagne-Ardenne.
 Doncourt, ancien village du Duché de Lorraine, détruit durant la guerre de Trente Ans, situé au Nord-Est de la commune de Fossieux.

Homonymie de toponyme